Knappnålsmossor (Tetrodontium) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Knappnålsmossor i familjen Tetraphidaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tetraphidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor